Cap d'ase o Eutrigla gurnardus, espècie de peix pertanyent a la família dels tríglids i 
 Caps d'ase o Lavandula stoechas, planta de la família de les lamiàcies
 Caps d'ase o Cirsium eriophorum, planta amb flor de la família de les asteràcies
 Caps d'ase o Lavandula pedunculata, planta de la família de les lamiàcies llargament considerada una subespècie de L. stoechas